Белявинцы — топоним:

 Белявинцы (, Белявинць) — село в Бричанском районе Молдовы.
 Белявинцы — село в Бучачском районе Тернопольской области Украины.